Mademoiselle de Maupin  puede referirse a:

 Mademoiselle de Maupin, actriz de fin del siglo XVII.

 Mademoiselle de Maupin, novela de Théophile Gautier.
 Mademoiselle de Maupin, película de Mauro Bolognini del año 1966.